Карл Аугуст Ялмар Юханссон (; ,  — , ) — шведский прыгун в воду, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.

Юханссон участвовал во внеочередных олимпийских играх 1906 в Афинах в трёх видах спорта. Он стал шестым в прыжке с вышки, восьмым в плавании на 100 метров вольным стилем и 19-м в прыжкам в длину с места.

На Играх 1908 в Лондоне Юханссон стал олимпийский чемпионом в прыжках с вышки, победив во всех этапах соревнования. Также он занял второе место в плавании на 200 метров брассом в первом раунде с результатом 3:21,2.

На Играх 1912 в Стокгольме Юханссон участвовал в прыжках с вышки и простых прыжках с вышки. Победив в предварительных раундах обоих соревнований, в финале он стал четвёртым и вторым соответственно.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Прыгуны в длину Швеции
Пловцы Швеции
Прыгуны в воду Швеции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1912 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Спортсмены нескольких видов спорта
Включённые в Зал Славы мирового плавания